Dernekpazarı (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Dernekpazarı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Dernekpazarı